O Aeroclube de Passo Fundo, sigla (SSAQ) é um aeroclube situado em Passo Fundo, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Na mesma cidade, está localizado o Aeroporto de Passo Fundo (PFB/SBPF).

Ver também 
 Museu TAM

Passo Fundo
Transportes de Passo Fundo